Il doppio del torneo di tennis La Costa WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Clark Graebner e Charlie Pasarell che hanno battuto in finale Roy Emerson e Dennis Ralston 6–4, 6–7, 7–5.

Teste di serie 

 Owen Davidson /  John Newcombe (semifinali)
 Clark Graebner /  Charlie Pasarell (campioni)'

 Robert Lutz /  Mike Smith (primo turno)
 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

La Costa WCT 1974